Ian Duncan peut faire référence à : 

 Ian Duncan (1961-), pilote de rallye du Kenya
 Ian Duncan, Baron Duncan de Springbank (1973-), homme politique britannique
 , homme d'affaires actif dans le secteur des ressources australiennes
 , acteur sud-africain
  (1943-), oncologue gynécologue britannique
 Ian Duncan, un personnage de Community